Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, document amb vuit propòsits per al desenvolupament humà signat l'any 2000 pels membres de les Nacions Unides 
 Omnibike Dynamo Moscou, equip ciclista professional històric de Rússia 
 Ordre de magnitud, classe d'escala d'una magnitud, sovint de proporció 10
 Original Design Manufacturer, fabricant de productes que després seran comercialitzats per altres marques
 Object Data Manager, base de dades del sistema operatiu AIX, que conté informació sobre el propi sistema
 .odm, extensió dels fitxers de documents mestres del format OpenDocument, vegeu OpenDocument#Tipus de fitxers